Le Masters de tennis féminin est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 1993, classée en catégorie Masters, se dispute à New York du 15 au .

Steffi Graf remporte le simple dames. En finale, elle bat Arantxa Sánchez Vicario, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gigi Fernández et Natasha Zvereva.

Faits marquants 
Au terme d'une saison qu'elle a dominé de bout en bout depuis l'absence de Monica Seles en avril, l'épreuve de simple voit s'imposer la numéro un mondiale Steffi Graf. Elle dispose en finale de sa dauphine Arantxa Sánchez et enregistre à cette occasion son , après ceux de 1987 et 1989.

Les favorites Gigi Fernández et Natasha Zvereva remportent aisément le double dames, sans perdre un set.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Masters de tennis féminin
 Saison 1993 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
  Site de la WTA

WTA 1993
Masters
Tennis aux États-Unis en 1993
Masters
Sport en novembre 1993